Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1921)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1922)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1923)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1924)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1926)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1927)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1928)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1929)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1930)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1931)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1932)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1933)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1934)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1935)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. wileńskiego (1936)